Димитър Асенов Джеров е изтъкнат български лекар, хирург ортопед, национален консултант по ортопедия и травматология.

Биография 
Роден е на 16 май 1934 година в София, в семейството на големия български юрист Асен Джеров. Принадлежи към големия род Джерови. Има сестра Мария Русева и брат Александър Джеров.

Завършва с отличие Висшия медицински институт в София. Специализира по 3 специалности – анатомия, хирургия и ортопедия-травматология.

Бил е ръководител на катедрата по ортопедия и травматология в Медицинския факултет в София и ръководител на клиниката по обща ортопедия и ендопротезиране в Университетската болница по ортопедия и травматология в Горна баня. От 1991 да 1999 година е 2 поредни мандата ректор на Медицинския университет в София.

Има двама сина, които също са лекари в Медицинския факултет в София.

Умира на 5 декември 2020 година.

Родословие

Източници 

Преподаватели в Медицинския университет, София
Възпитаници на Медицинския университет (София) 
Български лекари от Македония
Български ортопеди
Димитър